Па́влова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии

А 
 Павлова, Александра Леонидовна (1964—2013) — российский архитектор, педагог.
 Павлова, Алла Евгеньевна (род. 1952) — российский композитор.
 Павлова, Анастасия Владиславовна (род. 1995) — украинская спортсменка-лучница.

В 
 Павлова, Валентина Михайловна (1909—1978) — актриса.
 Павлова, Валерия Викторовна (род. 1995) — российская хоккеистка.
 Павлова, Вера Анатольевна (род. 1963) — русская поэтесса, эссеистка, экскурсовод.

Д 
 Павлова, Дора Георгиевна (настоящая фамилия Гилевич; 1925—1986) — русская советская писательница.

Е 
 Павлова, Евгения Александровна (род. 1993) — российская биатлонистка.
 Павлова, Евдокия Павловна (1876—1939) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.
 
 
 Павлова, Елизавета Николаевна (род. 2006) — российская волейболистка.

И

К 
 Павлова, Каролина Карловна (урождённая Яниш; 1807—1893) — русская поэтесса, переводчица.

Л 
 Павлова, Лариса Михайловна (род. 1952) — советская волейболистка.
 Павлова, Лидия Петровна (1929—2015) — советский и российский экономист, профессор.
 Павлова, Лика Олеговна (известна под псевдонимом Лика Стар; род. 1973) — российская певица, диджей, музыкальный продюсер.
 Павлова, Иосифовна (1935—2022) — советский и российский архитектор, профессор.
 Павлова, Любовь Алексеевна (род. 1959) — педагог, председатель Законодательного собрания Еврейской автономной области (с 2016).

М 
 
 Павлова, Маргарита Николаевна (род. 1979) — член Совета Федерации от Челябинской области.
 Павлова, Муза Константиновна (1916/1917—2006) — русская поэтесса, драматург и переводчица.

Н

О

С 
 Павлова, Софья Афиногеновна (1926—1991) — советская актриса.

Т 
 Павлова, Таисия Григорьевна (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Павлова, Татьяна Александровна (1937—2002) — советский и российский историк.
 Павлова, Татьяна Павловна (1890—1975) — русская и итальянская актриса и режиссёр.

Я 
 Павлова, Яна Владимировна (род. 1996) — российская гимнастка.

Составные фамилии 
 Павлова-Чахмахчева, Галина Евгеньевна (1925—2000) — советский историк науки, специалист в области источниковедения и истории Средних веков.
 Емельянова-Павлова, Елизавета Ивановна (1910—1993) — игрок в хоккей с мячом.
 Каменкова-Павлова, Анна Семёновна (род. 1953) — российская актриса. Топоним 
 Павлова — посёлок в городском округе Егорьевск Московской области.
 Павлова — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Павлова — река в Архангельской области, приток реки Лахомы.

 Прочее 
 Павлова — десерт, названный в честь балерины Анны Павловой.
 «Анна Павлова» — телефильм Эмиля Лотяну о жизни русской балерины Анны Павловой (СССР, 1986).

 См. также 
 
 
 
 
 
 
 

 Примечания